Ходање 20 километара за мушкарце, била је једна од 47 дисциплина атлетског програма на Летњим олимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 12. августа дуж плаже Понтал на малом полуострву у западној зони Рија.

Титулу олимпијског победника са Олимпијских игара у Лондону 2012 бранио је Чен Динг из Кине.

Земље учеснице 
Учествовала су 74 брза ходача из 40 земаља.

Рекорди пре почетка такмичења

Најбољи резултати у 2016. години 
Десет најбољих ходача на 20 км 2016. године пре почетка такмичења (12. августа 2016), имали су следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЛОИ.

Сатница 
Сатница такмичења на сајту ИААФ

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичар представља

Пролазна времена

Референце

Спољашње везе 

 Званични резултати дисциплине ходања на 20 км на сајти ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2016.
Ходање 20 километара на Летњим олимпијским играма